Joaquim Amat-Piniella est un écrivain espagnol.
 Lou Piniella,ancien joueur et manager de baseball américain.
Patronyme hispanique